Fábio Chiuffa (10. ožujka 1989.), brazilski rukometni reprezentativac .
Nastupio na svjetskom prvenstvu 2019. godine.

Brazilski rukometaši